

Рахат — місто, Південний округ

Рахат — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Рахат — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Рахат — село, Жанаозенська міська адміністрація, Мангістауська область
 Рахат — село, Уйгурський район, Жетисуська область